Си́монова або Сі́монова () — жіноча форма російського прізвища Симонов (Сімонов). Також прізвище Симонов в родовому відмінку однини. Утворене від чоловічого імені Симон.

 Симонова Євгенія Павлівна (* 1955) — російська актриса
 Симонова Ксенія Олександрівна (* 1985) — українська художниця
 Сімонова Ольга Сергіївна (1988—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни

Симонова — присілок, Вагайський район, Тюменська область
 Симонова — присілок, Ішимський район, Тюменська область